Matson ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Matson (1770–1855), US-amerikanischer Politiker
 April Matson (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Courtland C. Matson (1841–1915), US-amerikanischer Politiker
 Kristo Matson (* 1980), estnischer Komponist
 Ollie Matson (1930–2011), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Leichtathlet
 Randy Matson (* 1945), US-amerikanischer Leichtathlet
 Gästgifvar Erik Matson (1888–1977), schwedischer Fotograf

Matson bezeichnet zudem:
 Matson (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Matson Navigation Company, eine US-amerikanische Reederei
 (2586) Matson, ein Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Madsen
 Mattsson
 Mattson
 Matzen